Пана́рин (Пана́рина) — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Аполлинарий, означающего по-латински «посвящённый Аполлону». Известные носители:

Панарин 
 Панарин, Александр Сергеевич (1940—2003) — советский и российский философ.
 Панарин, Алексей Петрович (1905—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Панарин, Анатолий Иванович (род. 1939) — звеньевой совхоза имени Фрунзе Большеглушицкого района Куйбышевской области, Герой Социалистического Труда.
 Панарин, Антон Иванович (1910—1984) — Герой Советского Союза.
 Панарин, Артемий Сергеевич (род. 1991) — российский хоккеист.
 Панарин, Валерий Фёдорович (род. 1939) — советский украинский киноактёр.
 Панарин, Евгений Фёдорович (род. 1938) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН.
 
 
 
 Панарин, Олег Станиславович (род. 1962) — российский топ-менеджер и банковский деятель.

Панарина 
 Панарина, Вера Зиновьевна (1930—2002) — Герой Социалистического Труда.

Примечания